Samsung Monte (Samsung GT-S5620) — мобильный телефон компании Samsung Electronics, поступивший в продажу в России в марте 2010 года. По заявлениям производителя, это тачскрин-телефон, предназначенный для людей, ищущих аппарат по доступной цене, и отличающийся обширными возможностями работы в социальных сетях.

Телефон является своеобразной вехой в эволюции телефонов, предлагая множество новых сервисов и возможностей в устройстве, обладающем довольно большой на 2010 год производительностью, и доступном массовому потребителю. По внешнему виду и начинке Samsung Monte S5620 можно назвать младшим братом хита продаж 2010 года смартфона Samsung Galaxy S.

«Samsung Monte изготовлен для тех, кто ценит красивый дизайн и впечатляющую производительность по доступной цене»

Модель отличают такие характеристики, как предустановленные приложения для работы с социальными сетями, развитый пользовательский интерфейс, интересный дизайн и расширенные возможности подключения.

Описание возможностей Samsung Monte S5620 
 Пользовательский интерфейс TouchWiz 2.0 Plus
 Встроенный A-GPS-приемник с поддержкой Google Latitude™, Wi-Fi, 3G, Bluetooth
 Акселерометр на приложения: интернет, картинки, видео
 Функция Exchange ActiveSync
 Видеоплеер
 Аудиоплеер
 FM-приемник: RDS, запись эфира, диапазон приема: 87.5-108.0 МГц
 Диктофон, фоторедактор, Англо-Русский и Русско-Английский словарь
 Запись видео: MP4 (320x240)
 Запись аудио: AMR
 Запись изображений: JPEG
 Чтение видео: MP4, 3GP
 Чтение аудио: AAC, AAC+, AMR, I-Melody, MIDI, MP3, WMA
 Чтение изображений: BMP, JPEG, PNG, GIF
 Поддержка кодеков: H.263, H.264, MPEG-4, Xvid
 eBook/eDoc: PDF, DOC, PPT
 JAVA MIDP 2.0 CLDC 1.1
 Браузер: Samsung Dolphin Browser v1.5
 Игры: Millionaire, CaliforniaGold Rush, BrainChalenge Vol. 2, Asphalt 4

Поддерживаемые интернет-сервисы 
В Samsung Monte S5620 поддерживаются сервисы Gmail, YouTube, Google Maps, Google Latitude, Google Sync, uTalk и Exchange ActiveSync. Также телефон может работать с широким спектром социальных сетей: Facebook, MySpace, Twitter и Bebo.

Для Facebook и Twitter имеются виджеты для рабочих столов (в Samsung Monte их три), которые показывают некоторую информацию по учётной записи, количество сообщений и т. д. По клику в виджете можно перейти в соответствующее приложение.

В качестве интернет-браузера используется Dolfin Web 1.5.  Благодаря встроенному в Samsung Monte акселерометру браузер автоматически может поворачивать изображение страницы на дисплее при повороте устройства.

Технические характеристики

Дополнительная информация 
 Страна изготовления: Южная Корея, Китай, Вьетнам
 Сертификат соответствия
 Удельный коэффициент поглощения (SAR): 1.02 Вт/кг
 Комплектация — телефон, аккумулятор, зарядное устройство, проводная гарнитура, USB-кабель, инструкция
 Гарантия фирмы производителя: 3 года
 Дата анонса в России: 10 февраля 2010 года в Москве
 Дата начала продаж: 1 марта 2010 года

Тесты и обзоры

Ссылки 
 
 
 Видеообзор Samsung S5620 Monte от MOBILux

Похожие модели 
 Samsung GT-S5600
 Samsung Star II GT-S5260

Примечания 

Мобильные телефоны Samsung